Pinjin alakban Li Zhen:
 Li Csen (1979) kínai szinkronúszó, olimpikon
 Li Csen (1985) kínai kajakozó, olimpikon

Pinjin alakban Li Chen:
 Li Csen (1992) világbajnoki bronzérmes kínai tőrvívó
 Li Csen (19??) világbajnok kínai sportlövő (trap)
 Li Csen (19??) világbajnoki ezüstérmes kínai műugró
 Li Csen (19??) ifjúsági olimpiai bronzérmes kínai taekwondós